|}

Ehemalige Baudenkmäler 

|}

Einzelnachweise

Weblinks 

 Nordstadt
Nordstadt (Bonn)
Bonn, Nordstadt